Sucrerie Cemetery (Ablain-St. Nazaire), een Britse militaire begraafplaats in Ablain-Saint-Nazaire
 Sucrerie Cemetery (Epinoy), een Britse militaire begraafplaats in Epinoy